Bhatti ist der Familienname folgender Personen:

 Aqueel Bhatti (* 1980), englischer Badmintonspieler
 Imtiaz Bhatti (* 1933), pakistanischer Radrennfahrer
 Jamie Bhatti (* 1993), schottischer Rugby-Union-Spieler
 Ketan Bhatti (* 1981), deutscher Komponist, Schlagzeuger und Musikproduzent
 Muhammad Irfan Saeed Bhatti (* 1992), pakistanischer Badmintonspieler
 Mukhtar Bhatti, pakistanischer Hockeyspieler
 Omer Bhatti (* 1983), norwegischer Rapper, Hip-Hop-Künstler und Tänzer
 Shahbaz Bhatti (1968–2011), pakistanischer Politiker

Siehe auch:
 Batti